Уварове — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.

 Уварове — селище Нестеровського району, Калінінградської області Росії.
 Уварове — село у Опочецькому районі Псковської області Російської Федерації.